Казачка — посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области в составе сельского поселения Орошаемое муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 24 километр по прямой на юг-юго-восток от районного центра поселка Дергачи.

История
Официальная дата основания 1932 год.

Население 
Постоянное население составляло 126 человека в 2002 году (казахи 75%) , 76 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Дергачёвского района (Саратовская область)